Die Elitserien-Saison 1989/90 war die 15. Spielzeit der schwedischen Elitserien. Schwedischer Meister wurde zum 13. Mal in der Vereinsgeschichte der Djurgårdens IF, während der Skellefteå AIK in die zweite Liga abstieg.

Reguläre Saison

Modus 
Zunächst fand eine Hauptrunde mit Hin- und Rückspiel statt, in der jede der zwölf Mannschaften 22 Spiele absolvierte. Anschließend mussten die zwei Letztplatzierten in der Allsvenskan gegen die besten Mannschaften der zweiten Liga um den Klassenerhalt antreten, während die anderen zehn Mannschaften weitere 18 Spiele (jeweils Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Gegner) absolvierten, wobei die Ergebnisse aus den vorherigen Begegnungen übernommen wurden. Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Play-offs, während die Spielzeit für die beiden Letztplatzierten der Fortsetzungsrunde beendet war. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Fortsetzungsrunde

Beste Scorer 
Quelle: shl.se; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Play-offs 
Die Viertelfinale und Halbfinale wurden im Modus „Best-of-Three“, das Finale im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen.

Turnierbaum

Schwedischer Meister

Beste Scorer 
Quelle: shl.se; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

All-Star-Team

Auszeichnungen 
 Guldpucken (bester schwedischer Spieler) – Rolf Ridderwall, Djurgårdens IF
 Guldhjälmen (Most Valuable Player) – Bengt-Åke Gustafsson, Färjestad BK
 Bester Torjäger – Robert Burakovsky, AIK Solna
 Årets nykomling – Patrik Carnbäck, Västra Frölunda
 SICO:s guldpipa (bester Schiedsrichter) – Börje Johansson

Weblinks 
 Tabelle der Saison 1989/90 auf shl.se
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

Einzelnachweise 

SHL-Saison
Eishockeysaison 1989/90